Bathysauropsidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam  
 Ipnopidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam